Il doppio maschile  del torneo di tennis American Airlines Tennis Games 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Sandy Mayer che hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Raymond Moore e Erik Van Dillen.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

American Airlines Tennis Games 1976